Rochebrune ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

 Rochebrune (Hautes-Alpes)
 Rochebrune (Drôme)

Rochebrune ist der Familienname folgender Personen:
 Alphonse Trémeau de Rochebrune (1833–1912), französischer Zoologe und Botaniker